Miejscowości w USA:
 Buckeye – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Buckeye – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
Gminy w USA:
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellis
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Buckeye (ang. Buckeye Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder